Die Verbandsliga Niederrhein 1973/74 war die 18. Spielzeit der Verbandsliga Niederrhein, die von 1957 bis 1978 die höchste Spielklasse im niederrheinischen Amateur-Fußball der Männer war. Bis 1974 stellte diese Liga zusammen mit den Verbandsligen Mittelrhein und Westfalen den Unterbau zur Regionalliga West dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig. In der nachfolgenden Saison 1974/75 wurden die Regionalligen durch die zweigleisige 2. Bundesliga ersetzt.

Saisonabschluss 
Der VfB Remscheid wurde Niederrheinmeister. Durch die Einführung der zweigeteilten 2. Fußball-Bundesliga gab es keine Aufsteiger aus der Verbandsliga. Der VfB Homberg, der BV Altenessen und der Essener FV 1912 stiegen in die Landesliga Niederrhein ab. Aus den Landesligen stiegen zur neuen Saison 1974/75 der 1. FC Bocholt, die Langenberger SV und der Düsseldorfer SC 99 auf. Aus der Regionalliga West kam Union Solingen als Absteiger.

Abschlusstabelle 

Entscheidungsspiel in Solingen um den Gruppensieg

|}

Weblinks 
 Verbandsliga Niederrhein 1973/74 auf f-archiv.de
 Ehrentafel der Niederrhein-Meister bei D.S.F.S

Fußballsaison 1973/74
Fußball-Verbandsliga Niederrhein